Григорий Иванович Куликов (1905, село Кузовлёво, Смоленская губерния, теперь Российская Федерация — ?) — советский государственный деятель, председатель Измаильского облисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва (с 1941 года).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Работал в крестьянском хозяйстве родителей, вступил в комсомол.

В 1926—1929 годах — студент рабочего факультета в городе Смоленске. В 1929 году работал в колхозе в родном селе Кузовлево.

В 1929—1935 годах — студент Ленинградского института инженеров-механиков социалистического земледелия. Избирался секретарем комитета комсомола института.

Член ВКП(б) с 1932 года.

В 1935—1938 годах — преподаватель Ахтырского техникума механизации сельского хозяйства Харьковской области.

В 1938 году — 3-й секретарь Ахтырского районного комитета КП(б)У; председатель исполнительного комитета Ахтырского районного совета депутатов трудящихся Харьковской (с 1939 г. — Сумской) области.

В январе 1939 — августе 1940 г. — заместитель председателя Организационного комитета Президиума Верховного Совета УССР по Сумской области, заместитель председателя исполнительного комитета Сумского областного совета депутатов трудящихся.

20 августа 1940 — июль 1941 г. — председатель исполнительного комитета Аккерманского (Измаильского) областного совета депутатов трудящихся.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации.

В 1944—1945 годах — председатель исполнительного комитета Измаильского областного совета депутатов трудящихся.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й ст. (1.02.1945)
 ордена
 медали

Источники 
 Куликов Григорий Иванович
 газета «Знамя Советов» (Аккерман) — декабрь 1940 года.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Родившиеся в 1905 году
Персоналии:Измаил
Члены КПСС